Тетраэдрит — минерал класса сульфосолей, сульфоантимонит меди. Крайний член изоморфного ряда тетраэдрит Cu3SbS3 — теннантит Cu3AsS3 .

Относится к группе блёклых руд.

Впервые был описан в 1845 году во Фрайберге (Германия).

Название получил по облику кристаллов, имеющих форму тетраэдра. Симметрия 3L24L36P.

Минерал образуется в низко- и среднетемпературных гидротермальных рудных жилах. В отличие от других членов изоморфного ряда, встречается относительно редко. Является рудой меди и сопутствующих металлов.

Литература 
 Смольянинов Н. А. Практическое руководство по минералогии. — М.: Недра, 1972. 360 с.

Примечания

Ссылки 
 
 Тетраэдрит в базе webmineral.com
 Минералы группы блёклых руд — индикаторы рудогенеза (на примере гидротермальных месторождений золота)

Сульфосоли (минералы)
Минералы сурьмы
Минералы железа
Минералы меди
Рудные минералы